Microvelia är ett släkte av insekter. Microvelia ingår i familjen vattenlöpare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vattenlöpare
Microvelia